Burdon ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Burdon, Tontechniker
 Eric Burdon (* 1941), englischer Rocksänger
 Glen Burdon (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 John Scott Burdon-Sanderson (1828–1905), englischer Mediziner

Siehe auch:
 Bordun
 Bourdon
 Burden
 Burton